Автомобільна промисловість Пакистану — галузь економіки Пакистану.

Історія 

Пакистан виробив свій перший автомобіль в 1953 році на заводі National Motors в Карачі, за даними Міністерства промисловості та виробництва. Завод був відкритий спільно з General Motors, які організували кошти для виробництва автомобілів Vauxhall і вантажівок . Згодом, автобуси, легкі вантажівки та автомобілі будуть збиратися на тому ж заводі. У тому ж році, Ford Trucks в партнерстві з Ali Automobiles представили Ford Anglia, пікапи Ford і Ford Kombi. Exide Batteries також почав виробництво в 1953 році. Haroon Industries співпрацюють з Dodge Motors в 1956 році.

Огляд 
Автомобільна промисловість Пакистану є однією з найбільш швидко зростаючих галузей промисловості країни, що становить 4% від ВВП Пакистану і з чисельністю співробітників понад 1,800,000 осіб. В даний час існує 3,200 автомобільних заводів в країні, з інвестиціями 92 мільярдів пакистанських рупій (₨) (880 мільйонів доларів США ($)) з виробництва 1,8 мільйона мотоциклів і 200,000 автомобілів на рік. Його внесок в національну скарбницю майже 50 мільярдів пакистанських рупій (₨) (480 мільйонів доларів США ($)). Сектор, в цілому, забезпечує зайнятість 3,5 мільйона осіб і грає ключову роль в сприянні зростанню постачальників галузі. 

Пакистанський автомобільний ринок вважається одним з найменших, але одним з найбільш швидко зростаючих в Південній Азії. Більше 180,000 автомобілів було продано в 2014-2015 фінансовому році, піднявшись до 206,777 одиниць на 2015-2016 фінансовий рік. 

В даний час на автомобільному ринку домінують Honda, Toyota і Suzuki. Проте 19 березня 2016 року, Пакистан прийняв "Авто політику 2016-2021", яка пропонує податкові пільги для нових автовиробників для створення виробничих підприємств в країні. У відповідь на це, Renault-Nissan, Kia Motors і Audi висловили зацікавленість у виході на пакистанський ринок.

Виробники 
Діючі:

 Pak Suzuki Motors
 Honda Atlas
 Indus Motor (Toyota)
 Ghandhara Nissan

Недіючі:
 Adam Motors 
 Nexus Automotive

Обсяг виробництва за роками

Див. також 
 Автомобільна промисловість
 Автомобільна промисловість в Україні
 Автомобільна промисловість в Радянському Союзі

Примітки

Посилання 
 Autos in Pakistan 
 Monthly Automark Magazine 
 Pakistan Automotive Manufacturers Association 
 Automotive Companies in Karachi Pakistan 
 Automotive Companies in Pakistan 

Автомобільна промисловість за країнами
Промисловість Пакистану